Chatyngnach (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:

Flüsse (teils alternativ auch Chatyngnaach, Chatynnach oder Chatynnaach aus verschiedenen russischen Varianten der jakutischen Ursprungsform ), darunter:
 Chatyngnach (Borulach), Nebenfluss des Borulach
 Chatyngnach (Taskan), Nebenfluss des Taskan im Flusssystem der Kolyma
 Chatyngnach (Ujandina), Nebenfluss der Ujandina

Ortschaften:
 Chatyngnach (Magadan), Siedlung in der Oblast Magadan
 Chatyngnach (Sacha), Dorf in der Republik Sacha